SV Лисички — звезда в северном созвездии Лисички. Из измерений параллакса, полученных во время миссии Gaia известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 63° ю. ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктиды. По небосводу звезда движется на юго-запад, проходя по небесной сфере  в год.

SV Лисички — переменная звезда — классическая цефеида, видимая звёздная величина которой колеблется в пределах от 6,72m до 7,79m в течение 45,0121 дня. Кривая блеска сильно асимметрична: подъём от минимума до максимума занимает менее трети времени спада от максимума к минимуму. Период сокращается в среднем на 214 секунд в год. Звезда, согласно шкале Бортля, будет видна невооружённым глазом на деревенское небе () в максимуме светимости и на идеально-тёмном небе () в минимуме светимости.

Свойства SV Лисички 
SV Лисички —это желтый яркий сверхгигант, который примерно в двадцать тысяч раз ярче Солнца, со спектральным классом, который варьируется от F3 до K0. В ядре звезды уже давно прекратились ядерные реакции и сейчас в нём накапливается железо. Звезда пульсирует, а её температура колеблется от  до . Светимость звезды, равна  . Миссия Gaia, даёт несколько меньшее значение равное .

В связи с большой важностью цефеид для астрономии её радиус измерялся непосредственно много раз, и первая такая попытка была сделана в 1948 году. Данные об этом измерении приведены в таблице:

Максимальный радиус звезды в настоящее время оценивается в  и он изменяется от  до , во время пульсации звезды. 

Масса SV Лисички сейчас составляет около  и, по оценкам, она составляла около , когда звезда находилась на главной последовательности. Скорость изменения периода и содержания элементов в атмосфере показывает, что звезда пересекает полосу неустойчивости во второй раз в своей жизни. Первое пересечение полосы нестабильности происходит быстро при переходе от главной последовательности к превращению в красный сверхгигант. Второе пересечение происходит во время горения гелия в ядре, когда звезда переходит к стадии голубой петли, нагреваясь на некоторое время, прежде чем вернуться в стадию красного сверхгиганта.

SV Лисички имеет металличность практически солнечную и равную , то есть 112% от солнечного значения, что позволяет предположить, что звезда «пришла» из других областей Галактики, где было столько же металлов, и рождено в молекулярном облаке благодаря такому же плотному звёздному населению и такому же количеству сверхновых звёзд. 

У звезды известна поверхностная гравитация, чьё значение меняемся с периодом пульсаций   — от  или , что составляет 0,01% от солнечного значения () до  или . 

Возраст звезды SV Лисички напрямую не определён, однако известно, что звёзды с массой около живут на главной последовательности порядка , а так как  SV Лисички уже сошла с главной последовательности, то эта цифра и будет примерным возрастом зведы. Таким образом, уже скоро, через несколько сотен тысяч лет, звезда, взорвётся, скорее всего, как сверхновая типа II, а её ядро, скорее всего, сколлапсирует в нейтронную звезду.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

 Изображение SV Лисички, Aladin
 Изображения SV Лисички,  Wikisky

187921
097717
Цефеиды